Княжево (производно от княз – княжеско място) може да се отнася за следните места.

България 
 Княжево - село в Община Тополовград, област Хасково
 Княжево - квартал в София

Русия 
 Княжево – селище (посёлок) и 32 села
 Княжево – исторически район в Санкт Петербург
 Княжево – муниципален окръг № 25 в Санкт Петербург